«Лестница Иакова» — фильмы:
 «Лестница Иакова» (1990) — американский мистический триллер режиссёра Эдриана Лайна.
 «Лестница Иакова» (2019) — американский мистический триллер режиссёра Дэвида Розенталя, ремейк одноимённого фильма 1990 года. См. также 
 Винтовая лестница (фильм)